Мете́ль:
 Метель — перенос сильным приземным ветром падающего и/или выпавшего ранее снега.
 «Метель» — повесть А. С. Пушкина, написанная в 1830 году и изданная в 1831 году.
 «Метель» — рассказ Л. Н. Толстого, написанный и опубликованный в 1856 году.
 «Метель» — повесть Владимира Сорокина, изданная в 2010 году.
 «Метель» — художественный фильм режиссёра Владимира Басова по повести Пушкина (СССР, 1964).
 «Метель» — сюита для симфонического оркестра Георгия Свиридова на основе музыки к фильму В. Басова.
 «Метель» — кукольный мультипликационный фильм режиссёра Марии Муат по повести Пушкина (Россия, 2010).
 «Метель» — четырёхсерийный телевизионный художественный фильм режиссёра Флюзы Фархшатовой (Россия, 2010).
 «Метель» — малый противолодочный корабль.
 «Метель» — корабельный противолодочный ракетный комплекс, также известный как УРПК-3 и УРПК-4.
 «Метель» — авиационная станция разведки и целеуказания.
 «Метель» — стабилизатор танкового вооружения.
 «Метель» — корабельный радиоприёмник (на ПЛ).

См. также 
 Метелица
 «Метель августа» — альбом рок-группы «ДДТ»